Mazzucco ima više značenja:
 Mazzucco, Biella
 Mazzucco, Treviso